Љано де ла Парота има више значења:

 Љано де ла Парота, Ел Ранчо (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано де ла Парота (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику